Moignard (arbitre)
 Jacques Moignard (1951-), homme politique français
 Pierre Moignard (1961-), artiste peintre français